Clave eller Clavé kan syfta på:

 Claves – ett musikinstrument som består av två träpinnar
 Clave (rytm) – en grundläggande rytm kubanska folk- och populärmusikstilar
 Clavé – en kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike